Е́ркович (, ) — хорватская и сербская фамилия. Ерко́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители:
 Еркович, Борис Никитович (1926—2014) — советский футболист и тренер.
 Еркович, Валерий Борисович (род. 1951) — российский футбольный тренер.
 Еркович, Дражан (1936—2008) — югославский футболист, хорватский тренер.
 Еркович, Душан (1914—1941) — югославский сербский учитель, партизан, Народный герой Югославии.
 Еркович, Небойша (1912—1941) — югославский сербский партизан.
 Еркович, Сергей Анатольевич (род. 1974) — белорусский хоккеист.
 Еркович, Юрица (1950—2019) — югославский футболист.

Примечания